Interpretatio (Latijn) betekent vertaling of uitleg. Het wordt gebruikt als term voor:
 Een literaire werkwijze, zie translatio, imitatio en aemulatio
 Interpretatio Romana, het hernoemen van niet-Romeinse goden naar goden uit de Romeinse mythologie.